Акули́на Ива́новна — женское имя и отчество.

Русское христоверчество 
Акулина Ивановна — имя трёх женщин, называвшихся «богородицами» среди раскольников — хлыстов и скопцов XVII и XVIII веков, отчего одна из русских «ересей» и получила название акулиновщины.

 Акулина Ивановна — ходившая с первым христом «людей божьих» Иваном Сусловым в конце XVII века. По свидетельству св. Димитрия Ростовского была дочерью посадского человека села Ландеха (Гороховецкого уезда Владимирской губернии).
 Акулина Ивановна нижегородская — жена второго хлыстовского лжехриста — Прокопия Лупкина. Считалась богородицей в 1695 году, когда её муж, бывший стрелец батуринского полка, поселился в Нижнем Новгороде и объявил себя «христом и пророком людей божьих».
 Акулина Ивановна орловская — богородица у хлыстов Орловской губернии в «корабле» (общине) пророка Филимона в 1750-е годы, пользовавшаяся особым уважением сектантов. Кондратий Селиванов, крестьянин деревни Столбова Орловской губернии, установил скопчество и привлёк на свою сторону Акулину Ивановну, объявившую его своим сыном. Около 1770 года, объявив себя христом, Селиванов был провозглашён и императором Петром III, а Акулина — императрицей Елизаветой Петровной, непорочной девой, будто бы родившей от святого духа Петра III, то есть Селиванова.

Примечания

Литература 
 Акулина Ивановна // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами. — , 1861.

Беспоповство